Ana de Sajonia-Wittenberg (fallecida: 18 de abril de 1426) fue un miembro de la Casa de Ascania y esposa del duque Federico I de Brunswick-Luneburgo, un antirrey alemán.

Ana de Sajonia-Wittenberg era hija del duque Wenceslao I de Sajonia-Wittenberg, duque de Luneburgo y Elector de Sajonia y de su esposa Cecilia de Carrara.

En 1386 ella se casó con el duque Federico I de Brunswick-Luneburgo. Tuvieron dos hijas. En 1400 Federico fue elegido rey de romanos. Esta elección, sin embargo, no fue reconocida por tres de los electores. Federico fue asesinado de camino a casa, un mes después de la elección.

El segundo matrimonio de Ana fue con el landgrave Baltasar de Turingia, margrave de Meissen. Este matrimonio no tuvo hijos.

Hijos 
De su primer matrimonio con el duque Federico I de Brunswick-Luneburgo tuvo dos hijas:
 Catalina (fallecida antes de 1439), casada con el Conde Enrique XXIV de Schwarzburgo-Sondershausen.
 Ana (1390-1432), casada en 1410 con el Duque Federico IV de Austria, de los "bolsillos vacíos", un Conde tirolés.

Ancestros

Bibliografía 
 Brigitte Sokop: Stammtafeln europäischer Herrscherhäuser, 3rd ed., Vienna, 1993

Duquesas de Sajonia
Duques de Sajonia-Wittenberg

Duquesas consortes del siglo XIV

Duquesas consortes del siglo XV

Duquesas consortes de Brunswick-Luneburgo
Princesas de Brunswick-Wolfenbüttel por matrimonio
Consortes de miembros de la casa de Wettin

Consortes de la casa de Ascania

Margraves de Meissen